Capitol City kan syfta på:

Capitol City (Simpsons)
Capitol City (musikalbum)

Se även
Capitol